Zestresowany Eryk (ang. Stressed Eric, 1998-2000) – brytyjski serial animowany.

Opis fabuły 
Serial opisuje przygody 40-letniego Erica Feeble'a, który zawsze jest zestresowany.

Bohaterowie 
 Eric Feeble – główny bohater serialu.
 Claire Feeble – córka Erica.
 Brian Feeble – syn Erica.
 Maria Gonzales
 Liz
 Ray Perfect
 Pani Perfect
 Heather Perfect
 Paul Power – wróg Erica.
 Alison – sekretarka Erica.
 Doc
 Pani Wilson

Wersja polska 
Wersja polska: START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Joanna Wizmur

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1998
Seriale telewizyjne zakończone w 2000